Il doppio dell'Open 13 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Arnaud Clément e Nicolas Escudé erano i detentori del titolo, ma solo Escudé ha partecipato in coppia con Nenad Zimonjić.

Escudé e Zimonjić hanno perso in semifinale contro Tomáš Cibulec e Pavel Vízner.

Sébastien Grosjean e Fabrice Santoro hanno battuto in finale 6–1, 6–4 Tomáš Cibulec e Pavel Vízner.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
 Mahesh Bhupathi /  Joshua Eagle (primo turno)
 Evgenij Kafel'nikov /  Jared Palmer (primo turno)
 Martin Damm /  Petr Luxa (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2003
ATP Tour 2003